Salza kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Salza, Aude, departementet Aude i regionen Occitanien,

Tyskland 

 Salza (Saale) – biflod till Saale i Sachsen-Anhalt, 
 Salza (Unstrut) – biflod till Unstrut i Thüringen,

Österrike 

 Salza (Enns), vattendrag, 

Robotskapade Österrikeförgreningar